Svenska mästerskapet i ishockey 1923 vanns av IK Göta. I finalen besegrades Djurgårdens IF med 3–0 den 4 mars 1923. Göta var det lag som hade flest spelare med internationell rutin och vann turneringen ganska enkelt. Denna säsong började samtidigt seriespel i Klass I-III och AIK la ner ishockeyverksamheten och lät spelarna gå över till andra föreningar.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
27 februari 1923: Djurgårdens IF–Hammarby IF 2–0

Semifinaler
1 mars 1923: Djurgårdens IF–IFK Stockholm 4–0
1 mars 1923: IK Göta–Nacka SK 4–3

Final
4 mars 1923: IK Göta–Djurgårdens IF 3–0, Publik 500: personer

Se även
 Klass I i ishockey 1923
 Klass II i ishockey 1923

Referenser

Sport i Sverige 1923
Ishockeysäsongen 1922/1923
1923